Kenzo (keizer), een Japanse keizer
 Kenzo (bedrijf), een Frans modehuis
 Kenzo Takada, oprichter van bovengenoemd modehuis